
Molekulska formula -{C12H16N2O2}- se može odnositi na:
 Eltoprazin
 Metilendioksibenzilpiperazin